Jean Fleury peut désigner :
 Jean Fleury (?-1527), marin et aventurier dieppois ;
 Jean Fleury (1731-1797), homme d'Église et député français ;
 Jean Fleury (1816-1894), écrivain français ;
 Jean Théodore Fleury (1843-1915), homme politique et préfet français ;
 Jean Fleury (1901-1985), homme politique et résistant français, sénateur de la Seine puis des Hauts-de-Seine ;
 Jean Fleury (1905-1982), religieux français, résistant, premier en France à être nommé Juste parmi les Nations ;
 Jean Fleury (1934-), général français, ancien  chef d'état-major de l'Armée de l'air  ;
 Jean-Marie Fleury (1942-), fondateur et propriétaire de Genève Home Informations et de Lausanne-Cités;
 Jean-Dominique Fleury (1948-), maître-verrier français.